Il doppio maschile  del torneo di tennis China Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Graydon Oliver che hanno battuto in finale Alex Bogomolov e Taylor Dent 4-6, 6-4, 7-6(6).

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Graydon Oliver (campioni)

 Dominik Hrbatý /  Scott Humphries (quarti di finale)
 Rainer Schüttler /  Michail Južnyj (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2004